Die Nottingham Open 1999 war ein Tennisturnier, das vom 14. bis 19. Juni 1999 in Nottingham stattfand. Es war Teil der ATP Tour 1999 und wurde im Freien Rasen ausgetragen.

Bei der fünften Ausgabe des Turniers trat der Titelverteidiger Jonas Björkman nicht erneut an. Es gewann der Franzose Cédric Pioline, der mit einer Wildcard gestartet war, im Finale in zwei Sätzen gegen den südafrikanischen Qualifikanten Kevin Ullyett. Er gewann seinen dritten Karrieretitel. Im Doppel trat nur Justin Gimelstob nach seinem Titel im Vorjahr erneut an und konnte erneut gewinnen. Sein Partner Patrick Galbraith hatte den Titel 1997 ebenfalls schon mal gewonnen. Gimelstob gewann seinen 5., Galbraith seinen 36. Karrieretitel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Tour 1999
Tennisturnier in Nottingham